Ксавье Пьер Мари Дюпон де Лигоннес () (9 января 1961 —?) — гражданин Франции, виконт и граф, подозреваемый в преступлении: убийстве своей жены и четверых детей, которое произошло в апреле 2011 года в Нанте (департамент Атлантическая Луара).

Аньес Дюпон де Лигоннес и её четверо детей были застрелены ночью. Их тела были обнаружены зарытыми в саду возле дома под террасой, где были сложены старые вещи. Ксавье Дюпон де Лигоннес стал главным подозреваемым в пятикратном убийстве, его имя внесено в базу данных Интерпола, но ни он сам, ни его тело так и не найдены (по крайней мере, до середины 2020 года). Последний раз его видели в окрестностях Рокбрюн-сюр-Аржанса 15 апреля 2011 года, за несколько дней до того, как были обнаружены тела членов его семьи 21 апреля 2011 года. Точно не установлено, когда произошло убийство; по данным полиции, оно могло быть совершено в ночь с третьего на четвёртое или пятого апреля.

Семья 

Ксавье Дюпон де Лигоннес — французский потомственный аристократ. Его родовая фамилия зарегистрирована в Ассоциации взаимопомощи французскому дворянству (). Фамилия Дюпон де Лигоннес происходит от старинного дворянского рода, согласно «Каталогу оставшегося французского дворянства в XXI веке», его предки получили дворянство в 1507 году. Людовик XV даровал Дюпону де Лигоннесу титул маркиза (титул графа у него уже был). Позже один из предков Ксавье был женат на сестре поэта Ламартина. Сын этого предка, Шарль, стал епископом Родеза, он жил в Манде, в доме, построенным на собственные доходы на улице, которая теперь носит его имя. Его прах покоится в соборе Родеза — Нотр-Дам-де-Родез. Дед Ксавье, граф Бернар-Юбер Дюпон де Лигоннес был мэром Шанака с 1925 по 1929 год.

Ксавье родился в Версале в 1961 году. Он сын Юбера Дюпона де Лигоннеса (7 ноября 1931 — 20 января 2011 г.), инженера Национальной высшей школы механики и авиатехники (ENSMA) в Пуатье (департамент Вьенна) и Женевьевы Мэтр (родилась в 1930 году в Версале). Он вырос на улице Марешал-Фош со своими двумя сёстрами Вероникой и Кристиной. Его отец ушёл из семьи, когда сыну было около десяти лет, и им всегда не хватало денег.

Его жена, Аньес Оданже, родилась 9 ноября 1962 года в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. Она росла в обеспеченной семье юристов и архитекторов в доме на бульваре Глатиньи в Версале и училась в частном лицее Нотр-Дам-дю-Граншан (). Супруги познакомились в начале 80-х годов в Версале, прежде чем пожениться в 1991 году. Аньес работала ассистентом в частной католической школе Бланш-де-Кастий в Нанте, была очень религиозна, регулярно посещала мессу со своими детьми. Прихожане описали её как добрую, но строгую к своим детям мать. На момент смерти ей было 48 лет. За семь лет до убийства, в 2004 году она часто общалась на французском медицинском онлайн-форуме Doctissimo. Аньес описывала трудности, с которыми столкнулась её семья. Впоследствии журналисты откроют ещё несколько фактов, характеризующих аристократа не с лучшей стороны: он занимал деньги, зная, что не отдаст долг; украл деньги у отца и опустошил счета жены; обсуждал человеческие жертвы на католических форумах и другие.

 Дети
 Артур Дюпон де Лигоннес, 20 лет.
 Тома́ Дюпон де Лигоннес, 18 лет.
 Анн Дюпон де Лигоннес, 16 лет.
 Бенуа Дюпон де Лигоннес, 13 лет.

История преступления 
Ксавье Дюпон де Лигоннес — глава семьи, подозреваемый в убийстве жены и четверых детей в Нанте в начале апреля 2011 года. Тела жертв были обнаружены полицией 21-го числа этого же месяца под террасой их дома. С той поры он пропал. СМИ назвали преступление «Нантской бойней» и сравнивали его с делом Джона Листа — бухгалтера, хладнокровно убившего свою семью в 1971 году в Соединённых Штатах и арестованного ФБР через восемнадцать лет после драмы. Последнее свидетельство пребывания Ксавье во Франции — его автомобиль на парковке возле отеля в Рокбрюн-сюр-Аржанс в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Не только Аньес и четверо детей были убиты, упакованы в полиэтиленовые мешки и похоронены под домом. Также были застрелены два лабрадора, жившие в семье. Полиция сообщила, что всем детям дали снотворное, а затем застрелили. Рядом с телами жены и детей были найдены свечи и небольшие иконки.

Отсутствовали какие-либо доказательства того, что кто-то ворвался в дом и совершил убийство. Тот факт, что тела были заботливо захоронены со свечами и иконками также указывает на то, что убийцей мог быть Ксавье. Кроме того, преступление, возможно, было задумано и осуществлено заранее, так как аренда дома была прекращена; друзьям и работодателям Аньес и Артюра были отправлены письма с предупреждением об отъезде семьи; в школу, где учились младшие дети, Ксавье отправил записку, что дети отсутствуют «по болезни»; со счёта в банке был снят остаток средств; следы крови в доме не были обнаружены; на почтовый ящик была наклеена записка: «Вернуть всю почту отправителю»; все цифровые устройства в доме были отключены.

Вечером 4 апреля 2011 года Ксавье Дюпон де Лигоннес ужинал со своим сыном Тома в ресторане. Жан-Люк Уэс, директор учреждения, официально подтвердил этот факт, а официант сообщил, что обслуживающий персонал заметил: «Они оба были очень молчаливы. Они почти ничего не сказали друг другу. Сын не ел десерт. Он вышел и сказал нам, что ему плохо. Мы приняли это за небольшой дискомфорт». К этому моменту, вероятно, остальные члены семьи были уже мертвы.

В ходе следствия выяснилось, что Ксавье растратил все семейные сбережения. Никто не знал, чем он занимается, какая у него профессия. Даже дети затруднялись ответить на этот вопрос. Ксавье создал несколько небольших компаний, пытался торговать на создаваемых им сайтах, но задуманные предприятия не приносили желаемого дохода и закрывались из-за слишком ограниченного коммерческого успеха. К моменту убийства он увяз в долгах, а отец, умерший в том же году, не оставил ему наследства, кроме винтовки 22-го калибра. За несколько дней до убийства Дюпон де Лигоннес купил цемент, инструменты для садовых работ и четыре мешка с известью в различных районах Нанта. В то же время его сестра настаивает, что брат невиновен.

Расследование 
Исчезновение Ксавье привело к тому, что дело не было закрыто. Возникало несколько версий о том, что могло произойти: Ксавье убил семью и сбежал; он совершил самоубийство (но тело не было найдено); глава семейства скрывается в монастыре; граф сделал пластическую операцию и скрылся, а также другие предположения, но ни одно из них не подтвердилось.

По словам прокурора, родственники Ксавье сообщили, что он написал им письмо на пяти страницах, объясняющее, что он и его семья будут отсутствовать, поскольку «он был секретным агентом Соединённых Штатов и должен был вернуться в США в рамках программы защиты свидетелей» и работал под прикрытием в секретном расследовании, связанным с наркотиками. В письме он давал рекомендации по поводу оставленного имущества и просил «не трогать обломки и другой мусор, сложенный под террасой: это было там, когда мы сюда попали». Далее он пишет: «Было бы хорошо распространить эту ложную информацию [об отъезде] в сетях Facebook».

На подозрении у полиции были несколько человек, похожих на Ксавье Дюпона, но анализ ДНК показывал, что это был не он.

В массовой культуре 
 Американская компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, сняла документальный фильм «Нераскрытые преступления», в котором история убийства является одним из эпизодов под названием «Дом ужаса».
 На еженедельном австралийском криминальном подкасте Casefile True Crime Podcast была сделана передача о происшествии; СМИ в 2020 году написали о происшествии на не менее 30 интернет-ресурсов.
 Французский телеканал «M6» в 2019 году выпустил 4-х серийный художественный фильм «Обычный человек» (или «Обычный мужчина») с описанием и расследованием убийства семьи Дюпон де Лигоннес. Имя Ксавье в фильме заменено на Кристоф Де Салин.

См. также 
 Ричард Джон Бингэм, 7-й граф Лукан

Примечания

Ссылки 
 

Преступления против детей
Нераскрытые убийства во Франции